Аліпій — візантійський єпископ у 166—169 роках
 Аліпій (IV століття) — грецький теоретик музики, імовірно з Александрії.
 Аліпій Печерський — (близько *1050—†1114) — святий, київський мозаїст і живописець, ювелір та лікар, чернець Києво-Печерського монастиря.
 Галик Алімпій (Аліпій; бл. 1685—1763) — київський живописець і гравер, ієромонах
 Аліпій (Шинкарук) (1932 — 1981) — чернець, релігійний діяч, архімандрит Почаївської лаври, політичний в'язень
 Аліпій (1926—2019) — архієрей Російської православної церкви закордоном, архієпископ Чиказький і Середньо-Американський
 Аліпій (1971—2021) — архієрей Української Православної Церкви (МП), митрополит Джанкойський та Раздольненський
 Аліпій (1945—2021) — архієрей Української Православної Церкви (МП), архієпископ Краснолиманський, вікарій Горлівської єпархії, схимонах
 Аліпій (1900—1977) — єпископ Українського екзархату Московської патріархії, архієпископ Вінницький і Брацлавський (1964—1975).